Ахмедов, Мамед:
 Ахмедов, Мамед Мамедгасан оглы (1903—1963) — председатель колхоза имени Ленина Джебраильского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедов, Мамед Наджаф оглы (1900—1963) — азербайджанский советский инженер, лауреат Сталинской премии.